Algas marinhas, vermelhas, pluricelulares:

Lithophyllum lichenoides  Philippi, 1837 - sinônimo de Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie, 1900.
Lithophyllum lichenoides (Ellis) Rosanoff ex Hauck, 1883 - sinônimo de Mesophyllum lichenoides (J.Ellis) Marie Lemoine, 1928.

Desambiguação